Tschirschnitz ist der Name 
 eines hannoverschen Adelsgeschlechts: Tschirschnitz (Adelsgeschlecht)

und der Name von:
 Adolf von Tschirschnitz (1837–1912), Leutnant der hannoverschen Armee, Landrat von Sonderburg
 August von Tschirschnitz (1829–1916), Geheimer Rat und Abteilungsleiter im Preußischen Kriegsministerium
 Gerhard Tschirschnitz siehe René Carol (1920–1978), deutscher Schlagersänger
 Julius von Tschirschnitz (1834–1890), sächsischer Generalleutnant
 Wilhelm von Tschirschnitz (1796–1873), General der hannoverschen Infanterie
 Julius Friedrich Siegismund Tschirschnitz (1825–1868), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat des Kreises Gummersbach

Siehe auch:
 Schierschnitz